9-й Чемпионат Азии по волейболу среди мужчин прошёл с 3 по 11 сентября 1997 года в Дохе (Катар) с участием 17 национальных сборных команд. Чемпионский титул во второй раз в своей истории выиграла сборная Китая.

Команды-участницы 
Австралия, Бахрейн, Индия, Иран, Катар, Китай, Макао, ОАЭ, Пакистан, Саудовская Аравия, Таиланд, Тайвань, Узбекистан, Филиппины, Шри-Ланка, Южная Корея, Япония.

Система проведения чемпионата 
13 (из 17-ти) команд-участниц на первом этапе разбиты на четыре группы. 4 команды (победители групп) выходят во второй этап, где к ним присоединяются 4 лучшие команды по итогам предыдущего чемпионата Азии (Япония, Китай, Южная Корея и Иран). Эти 8 сборных образуют две группы второго этапа. По две лучшие команды выходят в финальный раунд и по круговой системе с учётом результатов встреч между собой на втором этапе первенства определяют призёров. Итоговые 5—8-е места по такой же системе разыгрывают команды, занявшие в группах второго этапа 3—4-е места.

Итоговые 9—16 места разыгрывают команды, занявшие в группах первого этапа 2—3 места.

Первый этап

Группа А

Группа В 

 3 сентября: Австралия — Узбекистан 3:0 (15:7, 15:3, 15:8).
 4 сентября: Австралия — Филиппины 3:0 (15:12, 15:5, 15:8).
 5 сентября: Филиппины — Узбекистан 3:-.

Группа С

Группа D 

 3 сентября: Пакистан — ОАЭ 3:0 (15:11, 15:9, 15:8); Таиланд — Индия 3:2 (15:7, 2:15, 1:15, 15:10, 15:12).
 4 сентября: Пакистан — Таиланд 3:0 (15:11, 15:9, 15:8); Индия — ОАЭ 3:-.
 5 сентября: Таиланд — ОАЭ 3:-; Индия — Пакистан 3:-.

Второй этап (за 1—8 места)

Группа Е 

 6 сентября: Япония — Тайвань 3:1; Иран — Катар 3:1.
 7 сентября: Япония — Иран 3:0 (15:5, 15:5, 15:10); Тайвань — Катар 3:-.
 8 сентября: Тайвань — Иран 3:2 (11:15, 15:10, 9:15, 15:9, 15:9); Япония — Катар 3:0.

Группа F 

 6 сентября: Китай — Пакистан 3:0; Австралия — Южная Корея 3:0 (16:14, 15:13, 15:6).
 7 сентября: Австралия — Пакистан 3:0 (15:7, 15:1, 15:12); Китай — Южная Корея 3:0 (15:4, 15:6, 15:5).
 8 сентября: Южная Корея — Пакистан 3:0; Китай — Австралия 3:0 (15:9, 15:7, 16:14).

Второй этап (за 9—16 места) 
Курсивом выделены результаты матчей первого этапа, пошедшие в зачёт второго

Группа G

Группа H

Классификационный раунд за 13—16 места 
Курсивом выделены результаты матчей второго этапа, пошедшие в зачёт классификационного раунда

Классификационный раунд за 9—12 места 
Курсивом выделены результаты матчей второго этапа, пошедшие в зачёт классификационного раунда

 10 сентября: Индия — Бахрейн 3:-; Таиланд — Саудовская Аравия 3:1.
 11 сентября: Индия — Саудовская Аравия 3:-; Бахрейн — Таиланд 3:1.

Классификационный раунд за 5—8 места 
Курсивом выделены результаты матчей второго этапа, пошедшие в зачёт классификационного раунда

 10 сентября: Иран — Пакистан 3:1 (15:13, 16:17, 15:2, 15:7); Южная Корея — Катар 3:0.
 11 сентября: Южная Корея — Иран 3:0 (15:7, 15:1, 15:5); Пакистан — Катар 3:-.

Финальный этап 
Курсивом выделены результаты матчей второго этапа, пошедшие в зачёт финального

 10 сентября: Китай — Тайвань 3:0; Япония — Австралия 3:0 (15:3, 15:8, 15:8).
 11 сентября: Австралия — Тайвань 3:0 (15:9, 15:7, 16:14); Китай — Япония 3:1 (15:12, 8:15, 15:7, 15:10).

Итоги

Положение команд

Ссылки и источники 
 Архив волейбольных результатов

Чемпионаты Азии по волейболу среди мужчин
1997 год в волейболе
Сентябрь 1997 года
Спорт в Катаре в 1997 году
Международные спортивные соревнования в Дохе
Чемпионаты Азии в 1997 году
Чемпионаты Азии в Катаре
Виды спорта в Катаре